EKG je lahko kratica za:
 Elektrokardiografija
 Elektrokardiograf
 Elektrokardiogram